Wooten est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Brian Wooten (né en 1954), guitariste américain
Dudley G. Wooten (1860-1929), homme politique américain du Texas
Gene Wooten (1953-2001), musicien américain
John Wooten (né en 1936), joueur américain de football américain
Mike Wooten (né en 1962), joueur américain de football américain
Ronald Wooten (né en 1959), joueur américain de football américain
Roy Wooten (né en 1957) (alias Future Man), musicien américain 
Shawn Wooten (né en 1972), joueur de baseball américain
Tito Wooten (né en 1971), joueur américain de football américain
Victor Wooten (né en 1964), guitariste américain

Voir aussi
Carl Wooten Field, stade de football américain et de soccer de la Oklahoma Panhandle State University

Homonymie de patronyme